Krasznogvargyejszkij járás, az oroszországi Belgorodi terület közigazgatási egysége
 Krasznogvargyejszkij járás, az oroszországi Orenburgi terület közigazgatási egysége

Lásd még 
Krasznogvargyejszkojei járás